Anchieta, auch Ancieta, ist eine hispanisierte Variante des baskischen Familiennamens Antzieta.

Etymologie 
Der Name leitet sich ab von baskisch Aintzi (dt. Sumpf, Pfütze) sowie dem zur Bildung des Plural gebrauchten Suffix -eta ab.

Personen 
 José de Anchieta (1534–1597), spanischer Jesuitenpater und Gründer von São Paulo
 José Alberto de Oliveira Anchieta (1832–1897), portugiesischer Zoologe und Botaniker

Toponyme 
 Anchieta (Espírito Santo) in Espírito Santo, benannt nach José de Anchieta
 Anchieta (Santa Catarina) in Santa Catarina, benannt nach José de Anchieta
 Rodovia Anchieta, die Straße zwischen São Paulo und Santos, benannt nach José de Anchieta
 danach benannt ein Volkswagen-Werk in Sao Bernardo do Campo
 Anchieta (Rio de Janeiro), ein Vorort von Rio de Janeiro, Brasilien

Andere Bedeutung 
VW-Werk Anchieta in São Bernardo do Campo

Familienname